Tommy Andreas Wargh (né le  à Örnsköldsvik) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en Elitserien avec son club formateur du MODO hockey. L'équipe remporte le titre en 2007. En 2009, il donne une nouvelle orientation à sa carrière en signant au Molot Prikamie Perm dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. À l'issue de la saison, il est recruté par le Iougra Khanty-Mansiïsk nouveau pensionnaire de la KHL.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| MODO hockey || Elitserien|| 40|| 3|| 9|| 12|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| MODO hockey || Elitserien|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| MODO hockey || Elitserien|| 41|| 5|| 4|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| MODO hockey || Elitserien|| 37|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 47|| 7|| 13|| 20|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 32|| 1|| 8|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 13|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Roubine Tioumen || VHL|| 11|| 2|| 6|| 8|| 14|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || HIFK || Liiga || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| IF Björklöven || Allsvenskan|| 25|| 1|| 9|| 10|| 14|| 9|| 5|| 7|| 12|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| IF Björklöven || Allsvenskan || 29|| 2|| 11|| 13|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Tegs SK || Division 1|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| IF Björklöven || Allsvenskan || 43|| 4|| 7|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 15|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Bodens HF || Division 2 || 12|| 5|| 16|| 21|| 16|| 9|| 3|| 6|| 9|| 25
|-
| 2017-2018 || Bodens HF || Division 1 || 27|| 13|| 17|| 30|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || Bodens HF || Division 1 || 34|| 11|| 29|| 40|| 8|| 9|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2019-2020 || Bodens HF || Division 1 || 29|| 5|| 16|| 21|| 43|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2020-2021 || Bodens HF || Division 1 ||  1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2006 || Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| -3|| 4|| Cinquième place de l'élite

Références 

Naissance en décembre 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du HIFK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IF Björklöven
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Naissance à Örnsköldsvik